У́лица Пугачёва (ранее Царёвская у́лица) — улица Саратова. Проходит от 2-й Садовой улицы до Большой Садовой улицы.

История 
Первоначальное название улицы по уездному городу Царёву. В сентябре 1918 года переименована в Пугачёвскую., в 2002 году переименована в улицу имени Пугачёва Е. И..

Расположение 
Улица начинается от пересечения 2-й Садовой улицы и 5-го проезда Первомайского посёлка, который продолжает улицу Пугачёва. Далее, пересекая Новоузенскую и Шелковичную улицы, улица Пугачёва идёт на северо-восток и упирается в здание завода «Серп и молот». За ним, рядом с Рабочей улицей она вновь начинается и поворачивает около пересечения с Советской несколько на север. Рядом с улицей Вавилова улица Пугачёва огибает построенную перпендикулярно ей новостройку, затем пересекает Большую Казачью и упирается в Московскую улицу. От улицы Кутякова улица Пугачёва вновь продолжается до улицы Крайней.
От Рабочей улицы до Советской с одной стороны улицы Пугачёва располагается Спортивный комплекс Юность и Детский парк, и ворота выходят на пересечение улиц Пугачёва и Мичурина.

Больница 
Городская клиническая больница № 1 имени Ю. Я. Гордеева располагается между улицами Шелковичной, Новоузенской, Хользунова и Пугачёва. На углу Шелковичной и Пугачёва в 1903 году был построен роддом по проекту архитектора Стерлигова Д. Ф.

Здания 
По нечётной стороне:
 № 11/13 — государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области.
 Советская, 91 — Княже-Владимирский собор
 № 123 — школа № 67 (бывшая Гимназия вторая мужская, архитектор , 1902)

По чётной стороне:
 1-я Садовая, 104 — министерство транспорта Саратовской области.
 № 78 — ЗАГС Фрунзенского района.

Транспорт 
 Троллейбус № 3, 16 — у пересечения с Новоузенской улицей.

См. также 
 Список улиц Саратова

Литература

Примечания 

Пугачёв
С